Gurara steht für

 Gurara (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Gurara (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria
 Gurara (Sprache) (auch Taznatit; ISO-639-3-Code), Berbersprache in der Region Twat, Algerien
 River Gurara, ein 1989 vor Portugal gesunkenes Schiff der Nigerian National Shipping Line